Numele Bogza se poate referi la:

Persoane 
 Alexandru Bogza
 Geo Bogza
 Lorena Bogza
 Mihai Bogza
 Nicolae Bogza

Localități 
 Bogza, Vrancea, un sat în comuna Sihlea, județul Vrancea, Moldova, România

Toponime românești
Nume de familie românești